Собаки в космосе:
 Собаки в космосе — собаки, в экспериментальных целях отправленные в космическое пространство исследователями.
 «Собаки в космосе» — украинская музыкальная группа.
 «» — мультсериал Netflix.